Патън може да се отнася за:

Фамилия 
 Джордж Патън, американски генерал от Втората световна война, един от командващите на американските войски в Северна Африка и Европа (1885-1945);
 Джордж Патън IV, американски военачалник, генерал-майор, син на Джордж Патън, участвал в Корейската и Виетнамска войни (1912-2004);

Населено място 
 Патън (Пенсилвания), град в щат Пенсилвания, САЩ;
 Патън (Мисури), град в щат Мисури, САЩ;

Други 
 Патън (филм), филм от САЩ (1970) за генерал Джордж Патън;
 Патън (танк), среден танк от армията на САЩ, произвеждан в периода 1940-1990 година;